Utilism (ekonomi) – en ekonomisk ideologi i 1700-talets Sverige
 Utilitarism – en teori inom normativ etik som föreskriver att den rätta handlingen är den som maximerar nyttan
 Utilister – medlemmar i en svensk 1800-talsförening för fritänkare